Brytyjskie okręty o nazwie HMS Tartar (pol. Tatar). Najbardziej znany był niszczyciel z II wojny światowej:

 Pierwszy "Tartar" – 32-działowy okręt piątej rangi (ang. fifth-rate) (1702)
 Drugi "Tartar" – 28-działowy okręt szóstej rangi (ang. sixth-rate) (1756)
 Trzeci "Tartar" – 32-działowy okręt piątej rangi (1801)
 Czwarty "Tartar" – 36-działowy okręt piątej rangi (1814)
 Piąty "Tartar" – przechwycona rosyjska korweta śrubowa  (1854)
 Szósty "Tartar" – krążownik torpedowy (1886)
 Siódmy "Tartar" – niszczyciel typu Tribal (I) z okresu I wojny św.
 Ósmy "Tartar" (F43/G43) – niszczyciel typu Tribal (II) z okresu II wojny św.
 Dziewiąty "Tartar" (F133) – fregata typu Tribal / Type 81

Za przebieg służby okręty o tej nazwie otrzymały 20 wyróżnień bitewnych (battle honours), z tego większość (12) niszczyciel "Tribal" z II wojny światowej:
Velez Malaga 1704, Lagos 1759, Ushant 1781, Dogger Bank 1781, Bałtyk 1855, Shimoneski 1864, Południowa Afryka 1899-1900, patrol Dover 1914-18, Norwegia 1940-41, operacja przeciw pancernikowi Bismarck 1941, Arktyka 1941, konwoje maltańskie 1942, północna Afryka 1942-43, Sycylia 1943, Salerno 1943, Morze Śródziemne 1943, lądowanie w Normandii 1944, kanał La Manche 1944, Zatoka Biskajska 1944, Birma 1945.

Przypisy 

Tartar